Onderdistrict in Indonesië
 Karangdadap (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Pekalongan in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Karangdadap (Kalibagor), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java